Die 1. Lig 1980/81 war die 23. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Männer-Fußball. Sie begann am 23. August 1980 mit dem Spiel Bursaspor gegen Trabzonspor, welches 1:1 ausging und endete am 24. Mai 1981. Vom 4. Januar 1981 bis 31. Januar 1981 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen.

Trabzonspor beendete die Saison erneut als türkischer Meister und verteidigte zum dritten Mal in seiner Vereinshistorie diesen Titel. Damit gelang es Trabzonspor nach Galatasaray Istanbul der zweite Verein zu sein der dreimal hintereinander die türkische Meisterschaft gewinnen konnte. Diese Saison war die fünfte Meistersaison der großen Mannschaft von Trabzonspor, die besser bekannt ist als Karadeniz Fırtınası und in der Zeit von 1975 bis 1984 im türkischen Fußball dominieren sollte. Adanaspor erreichte mit der Vizemeisterschaft der Liga die beste Erstligaplatzierung seiner Vereinsgeschichte und wurde damit der sechste Verein der bis dato die Vizemeisterschaft erreichen konnte.

Teilnehmer 
Für die 1. Lig 1980/81 waren zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 13 Vereine die drei Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Die Aufsteiger waren einmal die zwei Zweitligameister Mersin İdman Yurdu und Kocaelispor und einmal der Relegationssieger Boluspor. Während der Aufstieg für Kocaelispor die erste Erstligateilnahme der Vereinsgeschichte bedeutete, kehrte Mersin İdman Yurdu mit dem Aufstieg nach zwei Jahren in die 1. Lig zurück. Boluspor erreichte durch die Zweitligameisterschaft den direkten Wiederaufstieg.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der regulären Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenkönig 

Bora Öztürk von Adanaspor wurde mit 15 Toren Torschützenkönig der Saison 1980/81.

Die Meistermannschaft von Trabzonspor

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der höchsten Spielklasse auf tff.org türkisch
 1. Lig 1980/81 auf mackolik.com türkisch
 1. Lig 1980/81 auf angelfire.com englisch

1980/81
Fußballsaison 1980/81